Pehnt ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Pehnt (* 1967), deutsche Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Martin Pehnt (* 1970), deutscher Energietechniker; seit 2015 wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (IFEU)
 Wolfgang Pehnt (* 1931), deutscher Architekturhistoriker